

Geografia

Spagna 
 Avellaneda – città della Spagna
 Avellaneda – villaggio abbandonato nel comune di San Román de Cameros
 Avellaneda – quartiere nella comarca di Enkarterri

Argentina 
 Avellaneda – comune della provincia di Buenos Aires, in Argentina
 Avellaneda – comune della provincia di Santa Fe, in Argentina
 Avellaneda – comune della provincia di Córdoba, in Argentina (dipartimento di Ischilín)
 Partido di Avellaneda – partido dell'Argentina, nella provincia di Buenos Aires
 Dipartimento di Avellaneda – dipartimento dell'Argentina, nella provincia di Río Negro
 Dipartimento di Avellaneda – dipartimento dell'Argentina, nella provincia di Santiago del Estero

Persone 
 Alonso Fernández de Avellaneda – pseudonimo dell'anonimo autore di un apocrifo seguito del Don Chisciotte della Mancia
 Floreal Edgardo Avellaneda ("el Negrito") – attivista argentino
 Nicolás Avellaneda (1837 – 1885) – politico, avvocato e giornalista argentino
 Nicolás Avellaneda (Nicolás Gastón Avellaneda, n. 1993) – calciatore argentino

Altro 
 Racing Club Avellaneda – squadra di calcio della città di Avellaneda, in Argentina